La nazionale di calcio femminile della Angola è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dell'Angola.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non partecipante
 1995: non qualificata
 1999: non partecipante
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non partecipante
 2019: non partecipante
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non partecipante
 1995: semifinale
 1998: non partecipante
 2000: non partecipante
 2002: fase a gironi
 2004: non partecipante
 2006: non qualificata
 2008: non partecipante
 2010: non qualificata
 2012: non partecipante
 2014: non partecipante
 2016: non partecipante
 2018: non partecipante
 2022: non qualificata

Partecipazioni ai Giochi panafricani 
 2003: non partecipante
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non partecipante
 2019: non qualificata

Partecipazioni ai Giochi olimpici 
 1996: non partecipante
 2000: non partecipante
 2004: non partecipante
 2008: non qualificata
 2012: non qualificata
 2016: non qualificata
 2020: non qualificata

Voci correlate 
 Federazione calcistica dell'Angola
 Nazionale di calcio dell'Angola